Pokrovskij rajon 
 Pokrovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Orël
 Pokrovskij rajon, un rajon soppresso dell'Oblast' di Tjumen'